Williges (auch: Willigis oder Willegis) ist ein alter deutscher männlicher Vorname oder Familienname. Er leitet sich von den altniederdeutschen sowie althochdeutschen Begriffen willio und gisal für „Geisel“ her.

Namensträger

Historische Zeit 
 Willigis (auch Wilgis, Vulgisus, Wilgils, Hilgis, † um 700), Heiliger der Römisch-katholischen Kirche und Vater des heiligen Willibrord
 Willigis (940–1011), Erzbischof von Mainz; Heiliger der Römisch-katholischen Kirche

Vorname 
 Willigis Jäger (1925–2020), deutscher Benediktinermönch, Zen-Meister und Mystiker

Familienname 
 Frank Williges (* 1962), deutscher Politiker (CDU)
 Thorsten Williges (* 1969), ehemaliger deutscher Handballspieler

Germanischer Personenname 
Familienname